De Ierse voetbalclub Cliftonville FC speelt sinds 1979 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Cliftonville FC

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Ierland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Cliftonville FC
Cliftonville FC